Rameau puede hacer referencia a:

Personas con ese apellido 
 Jean Rameau, seudónimo de Laurent Labaigt (1858-1942), novelista y poeta francés.
 Jean-Philippe Rameau (1683-1764), compositor, clavecinista y teórico musical francés.

Personas con ese nombre de pila 
 Rameau Sokoudjou (1984-), peleador camerunés de artes marciales mixtas

Miscelánea 
 El sobrino de Rameau, conversación filosófica ficticia realizada por Denis Diderot.
 Óperas perdidas de Jean-Philippe Rameau, óperas del compositor francés Jean-Philippe Rameau cuya música se ha perdido.
 (4734) Rameau, asteroide descubierto el 19 de abril de 1982 en la Estación George R. Agassiz.

Anexos 
 Anexo:Composiciones de Jean-Philippe Rameau.
 Anexo:Óperas de Rameau.